Partido Socialista Popular (PSP,  für Sozialistische Volkspartei) ist der Name folgender Parteien:
 Partido Socialista Popular (Argentinien)
 Partido Socialista Popular (Chile)
 Kommunistische Partei Kubas
 Partido Socialista Popular (Spanien)

Siehe auch:
 Partido Socialista (Begriffsklärung)
 Partido Popular Socialista